Overall est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1949), philosophe canadienne
Cyril Overall (1905-1970), homme politique canadien en Ontario

 Kassa Overall, musicien de jazz américain
 (1881-1947), lanceur américain de baseball
 (née en 1957), actrice et environnementaliste américaine
Scott Overall (né en 1983), athlète britannique en courses de fond

Toponyme

, communauté du Tennessee
, communauté de la Virginie
, ruisseau du Tennessee

Autres
Overalls, mot signifiant salopette en anglais
FTSE Namibia Overall, indice boursier de la Namibie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme